ATS - Advanced Tram Simulator – symulator tramwaju
 ATS - American Truck Simulator – gra komputerowa, symulator ciężarówek
 ATS (Applicant tracking system) – angielski skrót systemu śledzenia aplikacji
 ATS (ang. Applications Technology Satellite) – seria satelitów amerykańskich
 ATS – Atlas Team Siedlce amatorski klub kolarski założony w 2005
 ATS – średni ciągnik artyleryjski
 ATS – angielski skrót (Automated Teller Safe) automat kasjerski
 ATS (Air Traffic Services) – angielski skrót służb ruchu lotniczego
 ATS (Auto Technisches Spezialzubehör) – niemiecki zespół wyścigowy, występujący w Mistrzostwach Świata Formuły 1 w latach 1977-1984
 Automobili Turismo e Sport – włoski zespół wyścigowy, występujący w Mistrzostwach Świata Formuły 1 w latach 1963-1964
 ATS – kod ISO 4217 dla austriackiego szylinga
 ATS - American Tribal Style – najstarsza odmiana tribalu (współczesnej wersji tańca orientalnego), która polega na wykonywaniu zbiorowej improwizacji
 ATS (Auxiliary Transport Service) 
 ATS (ang. Automatic Transfer Switch) – urządzenie automatycznie uruchamiające agregat prądotwóczy, w przypadku zaniku napięcia w sieci
 ATS – American Thoracic Society